The Rajah – film del 1911 diretto da J. Searle Dawley
 The Rajah – film del 1919 diretto da Hal Roach
 The Rajah – album di Lee Morgan del 1984